Бори́с Исаа́кович Раи́сов (настоящая фамилия Кац; 27 февраля 1928, Дондюшаны, Бессарабия — 8 октября 1984, Кишинёв) — молдавский советский оперный певец (баритон). Народный артист Молдавской ССР (1980).

Биография 
Окончил среднюю школу в Дондюшанах. Во время службы в армии стал хористом флотского ансамбля и после демобилизации работал в хоре Черновицкого драматического театра.

Борис Раисов окончил Кишинёвскую консерваторию в 1958 году, воспитанник Д. Г. Гершфельда.

9 июня 1956 года участвовал в премьере оперы Давида Гершфельда «Грозован» (заглавная роль гайдука Григория Грозована), которой открылся Молдавский государственный театр оперы и балета (роль Флорики исполняла Регина Есина, 1921—2002).

В 1956—1960 годах и с 1962 года — солист Молдавского театра оперы и балета в Кишинёве. В 1960—1962 годах — солист Башкирского театра оперы и балета.

Среди известных партий Раисова: Грязной в Царской невесте, Князь в Чародейке, Томский в Пиковой даме, Галицкий в Князе Игоре, Яго в Отелло, Риголетто, Фигаро, Скарпиа, Тонио, Валентин, Тадео и другие.

На камерных выступлениях Раисову аккомпанировала Г. Б. Страхилевич. С аккомпаниатором Серго Бенгельсдорфом выступал с программами еврейских песен (на идише).

Удостоен звания Заслуженного артиста Молдавской ССР в 1964 году, Народного артиста Молдавской ССР — в 1980 году.

Источники 
 
 
 Б. И. Раисов (Риголетто) и В. С. Савицкая (Джильда)

Примечания 

Баритоны
Персоналии:Уфа
Артисты, известные под псевдонимами
Выпускники Кишинёвского института искусств
Персоналии:Национальный театр оперы и балета Республики Молдова
Похороненные на Центральном (Армянском) кладбище